McCook kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
McCook (Illinois)
McCook (Nebraska)